

Кшева — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кшева — село в гміні Міжець Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства

Кшева — село в Батецькому районі Новгородської області Росії.